Výraz Medellín může mít více významů:

Geografie 
  Medellín – město v Kolumbii;
  Medellín (Španělsko) – město ve Španělsku v provincii Badajoz;
  Medellín (Argentina) – obec v departmentu Atamisqui v provincii Santiago del Estero v Argentině;
  Medellín (Filipíny) – provincie a obec na filipínském ostrově Cebu;
  Medellín (Mexiko) – místo v mexickém státě Veracruz;
  Medellín (řeka) – řeka v Kolumbii

Různé 
 Independiente Medellín – kolumbijský fotbalový klub
 Orquesta Filarmónica de Medellín – symfonický orchestr kolumbijského města Medellín;
 Medellínský kartel – název narkomafie, která vznikla v kolumbijském městě Medellínu
 Roberto Medellín Ostos (1881–1941) – rektor Univerzity México  (Universidad Nacional Autónoma de México);

Rozcestníky - místopisné jméno